Fumago är ett släkte av svampar. Fumago ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fumago